Die Liste der Gerechten unter den Völkern aus Belarus führt in alphabetischer Reihenfolge diejenigen Belarussen auf, die von der Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Titel Gerechter unter den Völkern geehrt wurden.

Hintergrund 
Dieser Titel wird an nichtjüdische Einzelpersonen verliehen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben einsetzten, um Juden vor der Ermordung zu retten. 

669 Belarussen haben bis zum 1. Januar 2020 den Titel Gerechter unter den Völkern verliehen bekommen.

Liste 
Die Liste ist alphabetisch nach Nachnamen geordnet. Hinter dem Namen ist jeweils das Geburtsdatum, das Sterbedatum, der Ort der Rettung, der Grund der Ehrung und das Jahr der Ehrung angegeben.

A 

 Peotr Alekseev und Anna Alekseev (Derevyashkina), 1998
 Aleksander Androsik, 2000
 Olga Anischenko, 1997
 Celina Aniszkiewicz und ihre Kinder Wanda, Boleslaw und Jozef, 1990
 Anastasia Antonik, 2014
 Gavriil Anufrijev und Christina Anufrijev, 1998
 Olga Apatskaya und ihr Sohn Vladimir, 1998
 Nadezhda Archiptsova und ihre Tochter Lubov, 1998
 Varvara Ardynovich, 2000
 Maria Astreika, 2000

B 

 Maria Babich, 1996
 Viktoria Baranovskaya, 2000
 Piotr Belevich, 1998
 Olga Belitskaya-Slabko, 1998
 Ivan Belotski, Agafia Belotski und ihre Tochter Maria Zhoglo, 1994
 Aleksander Belsky und Aleksandra Belsky, 1997
 Yefrosinia Belyavskaya und ihr Sohn Aleksander, 1999
 Filip Belyi und Uliana Belyi, 1997
 Galina Bildukevich, 2012
 Yevdokia Birukova, 1998
 Vikenty Birula, Vera Birula und ihr Sohn Albert, 1997
 Bronislava Bobrovich, 2011
 Yevdokia Bodyalo und ihre Schwester Sofia Prishchepova, 2001
 Yelena Bogdanova, 2005
 Anna Borisenok, 1999
 Tamara Borodina (Lomonosenko), 1997
 Ivan Borovsky, 1997
 Aleksandra Borshchevskaya (Kitovich), 2011
 Fedora Boskina und ihre Tochter Daria Lyokhkaya, 2018
 Ivan Bovt, Ekaterina Bovt und ihr Sohn Ivan, 1995
 Atylia Bruzhnik und ihre Tochter Olga, 1998
 Yustin Buinskiy und Vera Buinskiy, 2014
 Konstantin Bukato und Olga Bukato, 2007
 Zofya Bulai und Pavel Bulai, 1996
 Yefim Buldov, 2000
 Philip Burko, Zinaida Burko und ihre Töchter Maria und Galina, 1995
 Lyubov Butanova und ihre Schwester Maria Zhukova, 2016
 Iosif Bykov und Elizaveta Bykov, 1996

C 

 Maria Chaplinskaya, 1996
 Maria Cherepovich und ihr Ehemann Vladimir Ilyinski, 2008
 Anna Chernaya, 1996
 Varvara Chernetskaya, 2015
 Viktor Cherni, 1996
 Ivan Cherniavskiy und sein Bruder Pavel, 2016
 Olga Chirun, 1997
 Wincenty Ciechanowicz, Anna Ciechanowicz und ihre Kinder Aleksander und Stanislawa, 1993

D 

 Denis Davydyonok und Anastasia Davydyonok, 2013
 Feodosia Dechtereva, 1994
 Vladimir Demeshko, Stefanida Demeshko und ihre Tochter Valentina, 2005
 Yakov Demov, Fedora Demov und ihr Sohn Nikolay, 2010
 Gavrila Denisov, Anna Denisov und ihr Sohn Leonid, 2005
 Aleksey Denisov, 2007
 Savastey Denisov, Irina Denisov und ihre Tochter Yefrosinia, 1998
 Anastasia Derevyago, 1999
 Vladimir Dergacz, Donia Dergacz und ihre Tochter Maria Gromyko, 1990
 Teresa Dolenga-Wrzosek, 1994
 Jan Doylitko und seine Kinder Stach und Leokadia, 1994
 Ivan Draba, 2016
 Aleksander Dubrovski, 1993
 Tatiana Duktovskaya, 1997
 Vladimir Dvoretski, Maria Dvoretski und ihre Töchter Valentina und Klavdia, 1996

F 

 Varvara Filippovich, 1999
 Elena Frolova, 1996

G 

 Nina Gaiduk-Grimberg, 1997
 Nikifor Gaishun, Maria Gaishun und ihre Tochter Aleksandra, 1997
 Denis Galakhov und Nina Galakhov, 1994
 Anastasia Galikevich, 2010
 Stefania Gavronik und Josef Gavronik, 1997
 Klara Gerasimovich und ihre Tochter Inna, 2000
 Ivan Gintovt und Tereza Gintovt, 2001
 Olga Glazebnaya, 1997
 Olga Glushakova, 2004
 Domna Glushakova, 1996
 Yekaterina Golotsevich, 1998
 Peotr Golovchenko und Sofia Golovchenko, 1998
 Antonina Gordey, 2007
 Praskovia Gorenok, 2005
 Yelena Gorskaya, 1997
 Semeon Gripich und Sofia Gripich, 2000
 Vikenty Grischik und Maria Grischik, 1997
 Nikita Gritz und Yevgenia Gritz, 2004
 Anton Grod und Maria Grod, 1997
 Aleksandra Grzhibovskaya-Slepova, 1995
 Zinaida Gulidova-Opiok 2004

H

I 

 Ulian Igrusha, Vera Igrusha und ihr Sohn Viktor, 1996
 Vladimir Imshennik und Galina Imshennik, 1992
 Ivan Ispravnikov und Yelena Ispravnikov, 2008
 Vasili Ivanov und seine Tochter Irina, 1994

K 

 Maria Kalinina, 1997
 Fatima Kanapatskaya und ihre Tochter Anna Trofimova (Aysha), 2003
 Solomeya Kapusta und Konstantin Kapusta, 1993
 Yegor Kapusta und seine Schwester Nastya, 1993
 Mikhail Kapustinski und Anastasia Kapustinski, 1998
 Ludmila Karanchuk, 2018
 Nikolai Karatai, Yulia Karatai und ihr Sohn Nikolai, 2001
 Vera Karatkevich und ihre Tochter Lidia Anufriyeva, 2008
 Jan Karijev und Yekaterina Karijev, 2000
 Ivan Karpovich und Antonina Karpovich, 1996
 Viktor Kartavyi, Larisa Kartavyi und seine Mutter Frantishka, 2000
 Uljan Kaspevorich und Maria Kaspevorich, 1995
 Maria Kazachenok, 1996
 Anton Ketsko, 2005
 Veniamin Khachevski, Anna Khachevski und ihre Tochter Svetlana, 2003
 Grigori Khamitsevich und Anna Khamitsevich, 2003
 Peotr Khamitsevich, 2003
 Vasili Khamitsevich, 2003
 Maria Kharetskaya, 1997
 Yelizeveta Khariton, 2001
 Luka Khlusevich und Pelageya Khlusevich, 2004
 Praskovia Khmyz, 2003
 Peotr Khodosevitch, Yanina Khodosevitch und ihre Mutter Antonina, 1996
 Feodosia Kholodinskaya, 2012
 Anastasia Khurs, 1994
 Yemelian Khurs, Christina Khurs und ihr Sohn Vasili, 1994
 Maria Kirillova, 2012
 Anastasia Kisel, 1997
 Nikolai Kiselev, 2005
 Ivan Kiselev und Anna Kiselev (Menkh), 2011
 Peotr Kisilevski, 2001
 Mikhail Kizhlo und Leontyna Kizhlo, 1993
 Olga Klimovich, 1998
 Nikifor Kokon, 2001
 Konstantin Komar und Maria Komar, 2001
 Denis Kondrashuk und Maria Kondrashuk, 1998
 Anton Kondratovich und Stanislava Kondratovich, 1998
 Pavel Konon, sein Bruder Yevgeny und ihre Mutter Olga, 2001
 Anna Korago und ihre Tochter Olga, 2001
 Maria Korbut und ihre Kinder Pavel und Vera, 1996
 Nikolai Korneychuk und Anna Korneychuk, 2003
 Schwestern Tatyana Loseva Korneyev, Lyubov Dyakova Korneyev und Olga Goncharova Korneyev, 2017
 Yegor Korolev und Yekaterina Korolev, 2001
 Praskovia Koroleva, 1997
 Janina Korotkevich, 2009
 Stepan Koshniakov, 1998
 Vladimir Kosokovski, Varvara Kosokovski und ihr Sohn Aleksander, 1997
 Fenya Kostiukevich, 1999
 Daria Kot (Rusetskaya), 1998
 Maria Kovzus, 2000
 Maksim Kozhukh und Tatiana Kozhukh, 2016
 Konstantin Kozlovsky und seine Söhne Genady und Vladimir, 1993
 Anisim Krasnevski und Anna Krasnevski, 2001
 Maria Krasovskaya und ihre Brüder Andrey und Iosif, 2015
 Mikhail Kreshchenok und Anna Kreshchenok, 2009
 Anna Krezo und ihre Tochter Nadezhda, 2000
 Ivan Krivenki und Yekaterina Krivenki, 1997
 Aleksandr Krivko und Nina Krivko, 2016
 Polikarp Kruglik, seine Frau und ihre Söhne Ivan, Anton und Nikolai, 1998
 Ivan Krupich, 2000
 Aleksander Krysko, Tatiana Krysko und ihre Töchter Irina und Nina, 1997/2000
 Stefan Kuchinskiy, 2017
 Yuzefa Kudak und ihre Ehemann Aleksandr Savchitsa, 2013
 Nadezhda Kukharenok, 2016
 Julia Kukhta, 1999
 Yekaterina Kuleshevskaya, 1996
 Olga Kulina, 1995
 Nadezhda Kurbanova (Pavlinkovich), 2000
 Vladislav Kurbat, Elizaveta Kurbat und ihre Tochter Regina, 1995
 Yulian Kurianovich, 2005
 Trofim Kurlovich, 1997
 Sergei Kutenko, seine Tochter Aleksandra und seine Enkelin Evgenia, 1994
 Foma Kuyko, Yelena Kuyko und ihre Tochter Yelena, 2018
 Nazar Kuzmin, Anna Kuzmin und ihre Kinder Fedor und Oksana, 2017

L 

 Feodosia Lagun, 2000
 Viktor Larin und seine Schwester Lilia, 1998
 Adam Lavrov und Varvara Lavrov, 2018
 Ivan Lawnik, Julia Lawnik und ihr Sohn Sergei, 1992
 Mikhalina Leshukevich, 2010
 Ignacy Lewanowicz und Janina Lewanowicz, 1991
 Klimenti Lisovski, Olga Lisovski und ihr Sohn Kim, 2006
 Yelizaveta Livanova, 1998
 Vladimir Lopatik, Maria Lopatik und ihr Sohn Vladimir, 2002
 Ivan Loyko und Anna Loyko, 2017
 Nikita Lukianovich, Sofia Lukianovich und ihre Tochter Svetlana, 2000
 Aleksandra Lutskina (Zhilich), 1997
 Kondrat Lyalkov und seine Tochter Olga, 2000
 Anna Lych, 2000
 Nina Lysiuk, 1994

M 

 Pelageya Makarenko, 1998
 Tina Makovskaya und ihre Mutter Aleksandra Revyakova, 1996
 Nadezhda Makrushits, 2003
 Natalia Maksimyuk und ihre Tochter Natalia, 1992
 Roman Malinovski und Zofia Malinovski, 1997
 Aleksander Manov und Margarita Manov, 1996
 Nadezhda Marinenko, 1996
 Maria Martsulyanis, 2010
 Irina Masukevich, 1995
 Kazimir Matskevich und Tatyana Matskevich, 2011
 Boris Matyukov, 2011
 Grigoriy Mazurkevich und Anastasia Mazurkevich, 2012
 Fedor Mazurkievich, 1994
 Nikolai Melnikov, Anastasia Melnikov und ihre Kinder Vladimir und Zinaida, 1996
 Feodor Metlitski, 1999
 Michail Mikhadiuk und Lidia Mikhadiuk, 1999
 Zoya Mikhailova, 1996
 Galina Mikhalap und ihre Mutter Stepanida, 1994
 Ivan Mikhalevich, Ekaterina Mikhalevich und ihre Tochter Bronislava, 2002
 Christina Mikhnovets (Solovets), 2009
 Nikolay Mikolayenok, 2016
 Michalina Mikulko und ihre Tochter Maria Tichon, 1992/1995
 Peotr Milto und Zinaida Kolosovskaya, 1995
 Ivan Minin, 2004
 Maria Miruk, 1999
 Maria Moiseyenko, 2012
 Anton Moroz und Maria Moroz, 1999
 Maria Moskalenko, 2009
 Vanda Mozheiko, 2012
 Stepan Mozol und Agafya Mozol, 1979
 Liudmila Muraviova und ihre Mutter Ksenia, 2003

N 

 Vera Nazarenko (Asaulo), 2005
 Iosif Nazaruk und Anna Nazaruk, 2005
 Arsenij Neronski, 2000
 Yekaterina Nevinskaya, 2004
 Tatiana Novitskaya und ihre Tochter Galina, 1998
 Ivan Novodvorski und Antonina Novodvorski, 2001
 Aleksander Novosad, 1993

O 

 Vasili Orlov, 2005
 Maria Osipova und ihre Tochter Tamara, 1995

P 

 Anna Panevchik, 1996
 Maryla Pashkevich und Vladislav Pashkevich, 1998
 Larisa Pashkovskaya und ihre Eltern Grigoriy und Yelena, 2012
 Ivan Pauk, Anna Pauk und ihre Kinder Aleksander und Lidia, 2001
 Olga Pavlova (Demova), 2010
 Yelena Pavlova und ihre Schwester Irina Prostak (Pavlova), 1995/2001
 Yelena Pechenezhskaya, 2001
 Konstantin Pendo, Aleksandra Pendo und ihr Sohn Ivan, 1995
 Yefim Perednya, Melania Perednya und ihr Sohn Ivan, 2001
 Nikolai Peregud und Anna Peregud, 1997
 Ivan Pertsov und Vera Pertsov, 1999
 Ivan Peshkov, Anna Peshkov und ihre Tochter Valentina, 2016
 Anton Petrash, Eva Petrash und ihre Kinder Benedikt und Veronika, 2013
 Jadviga Petrashko und ihre Tochter Aleksandra Hamutova, 1995
 Adam Petrovich, Lidia Petrovich und ihre Tochter Valentina Vykhoto, 1995
 Arkadi Petrovski, Maria Petrovski und ihre Kinder Aleksandra und Zinaida, 1997
 Nadezhda Piletskaya, 1995
 Raisa Pisareva und ihre Mutter Maria, 1998
 Iosif Pisetski und Ludmila Pisetski, 2000
 Lidia Pitzunik (Mikhalkina), 1996
 Jozefa Piwinskaya und ihre Töchter Michalina, Ludwiga, Helena und Jadwiga, 2000
 Olga Pleskach, 1999
 Aleksander Pobol, Aleksandra Pobol und ihr Sohn Vladimir, 2000
 Ivan Pobol, 2016
 Maria Pobolovetz, 1994
 Lubov Podberezko, 1995
 Peotr Polikarpovich, Lidia Polikarpovich und ihre Kinder Tatiana und Valentina, 1997
 Polina Popelyayeva, 2006
 Andrey Popko, 2010
 Bronislaw Pozharitski und Alima Pozharitski, 1999
 Stanislav Pozniak, Tasilia Pozniak und ihre Tochter Janina Likhorad, 2008
 Aleksander Prokopovich, Maria Prokopovich und ihre Tochter Sofia, 2000
 Lukeria Prudnichenko, 1998
 Leonid Putan und seine Mutter Yuzefa, 1998

R 

 Stepan Reutovich und Yefimia Reutovich, 2001
 Yelena Rimarovich, 2007
 Aleksandra Rogachevskaya (Dulevich), 2001
 Barbara Romanovskaya, 2010
 Antonina Rudakovskaya, 2000
 Ivan Rudkovsky, 2009
 Aleksandra Rusakovich, 1996
 Yefim Rusetskiy und Yulia Rusetskiy, 2014
 Stepanida Rutzkaya, 1995
 Ivan Ruzhinskiy und Anastasia Ruzhinskiy, 2016

S 

 Daria Sakuro, 1994
 Ludmila Saltanovich-Lavrova, 1999
 Olga Sapego, 2011
 Yadviga Schegelskaya, 1996
 Dmitry Sedlovski und Aleksandra Sedlovski, 2007
 Anna Seledtsova und ihre Kinder Yemelian und Natalia, 2001
 Kirill Semashko, Anastasia Semashko und ihre Tochter Raisa, 1996/2001
 Maria Semenovich und ihre Schwester Nadezhda, 1996
 Grigori Semeshkin und Feoktista Semeshkin, 1998
 Peotr Senkevich, Maria Senkevich und ihr Sohn Yevgeniy, 2013
 Anna Serova und ihre Tochter Zoya, 1994
 Ivan Sharangovich, Paulina Sharangovich und ihr Sohn Vladimir, 2008
 Maria Sharovarova, 1999
 Afanasi Shashok, Praskovia Shashok und ihre Tochter Anastasia, 1997
 Aleksey Shashok und Agrippina Shashok, 2016
 Michail Shashok und Yevgenia Shashok, 2002
 Pelageya Shashok, 2002
 Natalia Shchekalo und ihre Söhne Ivan und Aleksey, 2013
 Sergei Sheremetiev, Zimaida Sheremetiev und ihr Sohn Vladimir, 1994
 Maria Shichko und ihre Tochter Galina, 1998
 Anton Shnip, 1997
 Ivan Shpilenya und Natalia Shpilenya, 1995
 Aleksandra Shumeiko und ihre Kinder Evgeni und Ivan, 1998
 Viktor Shuneiko und Natalia Shuneiko, 2014
 Larisa Shurpach und ihre Tochter Emilia Tsylko, 2016
 Yefim Shutsikov und Nadezhda Shutsikov, 1999
 Olga Sidorenko, 1990
 Varvara Simon, 1997
 Avdey Siroshik und ihr Sohn Feodor, 2012
 Pavel Sivakov, 1995
 Konstantin Skovorodka, 1994
 Aleksandra Skripko und ihre Schwester Maria Dybal, 2006
 Tsinkleta Slesareva, 1998
 Helena Slizewska-Tseluyko, 1990
 Yelena Smolskaya-Sapetko, 1998
 Akseniya Soiko und ihr Sohn Nikolai, 1998
 Stefa Sokolovska, 1998
 Vladimir Sokolovsky und Lidia Sokolovsky, 1998
 Stanislava Solianik (Braun), 2006
 Stepan Sopot und Aleksandra Sopot, 1997
 Iosif Soroka, Olga Soroka und ihr Sohn Anatoli, 1997/1998
 Vera Sparning-Baranova (Demidova), 2001
 Ivan Stankevich, Maria Stankevich und ihre Kinder Jadviga und Bronislawa, 2000
 Andrey Stanko und Natalya Stanko, 1966
 Nadezhda Starovoitova, 2000
 Valentina Stelmashonok, 1996
 Emilia Stepuro, 1997
 Nikolay Svetlikov und Stefanida Golushenkova, 1999

T 

 Yefrosinia Timoshenko, 2014
 Ksenia Titova, ihre Tochter Yevgenia und ihre Enkelin Maria, 2015
 Mikhail Tolochko, Stefanida Tolochko und ihre Tochter Maria, 2001
 Eduard Tsvechkovski, Nadezhda Tsvechkovski und ihre Tochter Raisa, 2004
 Kazimir Tumilovich und Galina Tumilovich, 2006
 Josef Tunkevich, 2001

U

V 

 Yelena Valendovich, 1979
 Emilia Varaksa, 1994
 Vyacheslav Varaksa und seine Schwester Tamara, 2001
 Ivan Vasilevski und Zinaida Vasilevski, 1997
 Anna Velichko, 1997
 Adam Verbitski, 2000
 Feokla Veselina-Tkacheva, 1999
 Yuliana Vinogradova und ihre Tochter Iraida, 1997
 Sofia Vishnevskaya und ihr Bruder Feliks, 2001
 Andrey Vladiko und Anastasia Vladiko, 1994
 Konstantin Voinilovich und Anna Voinilovich, 2015
 Lidia Volkovets, 2010
 Sergey Volynets, Ulyana Volynets und ihr Sohn Nikolay, 2008
 Denis Vorobei und Eva Vorobei, 1997
 Eva Vorobyeva, 1996
 Maria Voronich, 2005
 Feodor Voronov und Mistridia Voronov, 1994
 Yelena Vorotchik (Schultz) und ihre Mutter Yefrosinia Grenko, 2012
 Tereza Vyhota, 1997

Y 

 Julia Yalovik und ihr Sohn Viktor, 1999
 Mikhail Yanushevich und Varvara Yanushevich, 2011
 Maria Yasinskaya und ihre Söhne Aleksandr und Boris, 2012
 Anna Yaskevich, 2018
 Vasily Yazymenko und Avdotya Yazymenko, 2007
 Yevgenia Yemelyanova, 1992
 Ignat Yermolovich und Sofia Yermolovich, 1995
 Maria Yevdokimova, 1996

Z 

 Nadezhda Zaustinskaya, 1997
 Yefrosinia Zavadskaya, 1996
 Tit Zaytzev, 1997
 Anastasia Zhavrid, 1999
 Stepan Zhelnerovich, 2012
 Adolf Zhelubovski, 2001
 Arsen Zhorov, Marfa Zhorov und ihre Tochter Olimpiada, 2005
 Franz Zhuk und sein Bruder Anton, 2016
 Fedora Zolotuhina, 1997
 Fedosia Zubova und ihre Tochter Zofia, 1997
 Anna Zuyevskaya, 2001
 Aleksandra Zvonnik, 2004

Weblinks 

 Homepage von Yad Vashem – Internationale Holocaust Gedenkstätte
 Startseite von Yad Vashem – Die Gerechten unter den Völkern
 Übersicht Gerechte unter den Völkern aus Belarus
 Startseite der Righteous Among the Nations Database

Einzelnachweise 

!
Belarus